2016 LOTTO Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland – druga impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2016. Zawody odbyły się 14 maja 2016 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Patryka Dudka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Maksym Drabik i Paweł Przedpełski.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Fredrik Lindgren.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#66)  Fredrik Lindgren

Losowanie pozycji startowych odbyło się 13 maja.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, I
2016, I
Zawody sportowe w Warszawie
2016 w polskim sporcie
2016 w Warszawie